Mercedes Cup 2018 — турнир среди мужчин.
 Porsche Tennis Grand Prix 2018 — турнир среди женщин.